Cottens kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Cottens, Fribourg, ort och kommun, 
 Cottens, Vaud, ort,